Dobroljubow ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Michailowitsch Dobroljubow (1876–1944/45), russischer Dichter und Führer der religiösen Gemeinschaft der Dobroljubowianer
 Igor Michailowitsch Dobroljubow († 2010), sowjetischer Filmregisseur
 Nikolai Alexandrowitsch Dobroljubow (1836–1861), russischer Literaturkritiker und Publizist